Gendarme puede significar:
 un gendarme, caballero francés medieval o de principios de la Edad Moderna;
 un miembro de la Gendarmería;
 un miembro de la Gendarmería Nacional de Francia, la palabra a menudo se usa incorrectamente para referirse a cualquier policía francés;
 un miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, cuerpo policial encargado del control de fronteras y otros sitios estratégicos:
 En Gendarmería de Chile, es un Funcionario Uniformado recién egresado de la Escuela de Formación Penitenciaria Gendarme Alex Villagran Pañinao el cual se desempeña en Seguridad y en distintos puestos en las Unidades Penales y Especiales de Chile; Gendarme  grado °26 EUS es el primer grado jerárquico de la planta de suboficiales y gendarmes de la institución Gendarmería de Chile siendo el grado superior a Gendarme Alumno con un tiempo de permanencia de 03 años como máximo en dicho grado. 
 un miembro del Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano, policía y fuerza de seguridad;
 un pináculo aislado de roca en una cresta o pico de montaña;
 una herramienta para comprobar .NET assemblies para bugs comunes y errores, parte del Proyecto Mono.